Zhao (achternaam), een veelvoorkomende Chinese achternaam
Zhao (staat), een van de Strijdende Staten in China
Zhao (Avatar), een personage in de serie Avatar: The Last Airbender